Ви́ктор Соколо́в:
 
 Соколов, Виктор Алексеевич (род. 1954) — советский велогонщик.
 Соколов, Виктор Васильевич (род. 1947) — советский тренер по лёгкой атлетике.
 Соколов, Виктор Викторович (1919—2002) — украинский поэт.
 Соколов, Виктор Евгеньевич (1935—1996) — советский хоккеист, тренер.
 Соколов, Виктор Захарович (1932—2012) — советский футболист.
 
 
 
 Соколов, Виктор Фаддеевич (1928—2010) — машинист, дважды Герой Социалистического Труда.
 Соколов, Виктор Фёдорович (1928—2015) — советский режиссёр и сценарист.